Thurnherr ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Thurnherr (* 1972), Schweizer Rechtswissenschaftlerin
 Urs Thurnherr (* 1956), Schweizer Philosoph
 Walter Thurnherr (* 1963), Schweizer Diplomat, Bundeskanzler der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Siehe auch:
 Thurnheer
 Thurnher
 Thurner